Дхамойрхат — топоним.

 Дхамойрхат — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Дхамойрхат — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.